SMZ (Duitsland), een Duits historisch motorfietsmerk
SMZ (Serpuhov), een Russisch historisch motorfietsmerk
Stoomvaart Maatschappij Zeeland, een Nederlandse veerdienst